Смешанная сборная Франции по кёрлингу — смешанная национальная сборная команда (составленная из двух мужчин и двух женщин), представляет Францию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Франции (, ).

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы 

(данные отсюда:)

См. также 
 Мужская сборная Франции по кёрлингу
 Женская сборная Франции по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Франции по кёрлингу

Примечания

Ссылки 
 Франция -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Франции

Франция
Кёрлинг во Франции
Кёрлинг